Нижче наведено список 185 муніципалітетів департаменту Валь-д'Уаз.

Валь-д'Уаз

Валь-д'Уаз